Kvarnbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnbäcktjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,9 ha)
Kvarnbäcktjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 707469-154237), sjö i Sollefteå kommun, 
Kvarnbäcktjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 707498-154226), sjö i Sollefteå kommun,  (6,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn